zobacz też: Prusowie
 Prus (herb szlachecki) – polski herb szlachecki
 Prus II Wilczekosy – polski herb szlachecki
 Prus III – polski herb szlachecki
Osoby o nazwisku Prus:
 Alojzy Prus – polski publicysta i działacz narodowy
 Andrzej Prus – polski aktor
 Andrzej Prus-Bogusławski – polski oficer
 Anna Prus – polska aktorka
 Bolesław Prus – polski pisarz
 Edward Prus – polski historyk
 Łucja Prus – polska piosenkarka
 Maciej Prus – polski reżyser teatralny i aktor
 Marcin Prus – polski siatkarz
 Mikołaj Prus-Więckowski – polski generał
 Rafał Prus – polski siatkarz

Zobacz też